Csehország
 Červená Voda, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Stará Červená Voda, település a Jeseníki járásban
 Dolní Červená Voda, Stará Červená Voda településrésze a Jeseníki járásban
 Nová Červená Voda, Stará Červená Voda településrésze a Jeseníki járásban
 Szlovákia
 Kisszebenmajor (szlovákul Červená Voda), község az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában